Savané peut désigner :
 Landing Savané, un homme politique sénégalais
 Marie-Angélique Savané, une femme politique sénégalaise, épouse du précédent
 Ibrahim Sy Savané, un homme politique ivoirien
 Naky Sy Savané, une actrice ivoirienne
 Savané, un vin blanc géorgien